Michele Rosa – calciatore italiano
 Michele Rosa – medico italiano